Akronymen RTT kan avse: 

 Reynolds transportteorem, teorem inom strömningsmekanik
 Realtidstaktik, en subgenre av strategidatorspel
 Round-trip delay time, begrepp inom telekommunikation